Robert Webb è il nome di diverse persone:
Robert D. Webb (1903-1990) – regista statunitense e premio oscar alla migliore aiuto regia nel 1938
Robert Webb (1972) – attore e scrittore comico britannico
Robert G. Webb – erpetologo statunitense
Robert Wallace Webb (1909-1984) – geologo statunitense
Robert Webb – scenografo